Lichidae — семейство трилобитов из отряда лихид (Lichida). Жили во времена верхнего кембрия — девона.

Эти трилобиты обычно имели 10—11 грудных сегментов. Их экзоскелеты часто имели зернистую текстуру или бородавки или шиповидные бугорки. Некоторые виды необычайно колючие, с колючками на грудных сегментах, длина колючек могла быть равна общей длине тела. Секции пигидия были листовидной формы и также обычно заканчивались шипами.

Классификация 

 Acanthopyge
 Akantharges
 Allolichas
 Amphilichas
 Apatolichas
 Arctinurus
 Autoloxolichas
 Borealarges
 Ceratarges
 Conolichas
 Craspedarges
 Dicranogmus
 Dicranopeltis
 Echinolichas
 Eifliarges
 Gaspelichas
 Hemiarges
 Homolichas
 Hoplolichas
 Hoplolichoides
 Jasperia
 Leiolichas
 Lichas
 Lobopyge
 Lyralichas
 Mephiarges
 Metaleiolichas
 Metalichas
 Metopolichas
 Neolichas
 Nipponarges
 Ohleum
 Oinochoe
 Otarozoum
 Paraleiolichas
 Perunaspis 
 Platylichas
 Probolichas
 Pseudotupolichas
 Radiolichas
 Richterarges
 Rontrippia
 Terataspis
 Terranovia
 Trimerolichas
 Trochurus
 Uralichas
 Uripes

Примечания 

Трилобиты
Семейства трилобитов